Zeno (voornaam), een voornaam van onder anderen:
Zeno (heilige), Italiaans beschermheilige van Verona
Zeno van Elea, Grieks filosoof, bekend van zijn paradoxen
Zeno van Citium, Grieks filosoof, stichter van het Stoïcisme
Zeno van Byzantium, Byzantijns keizer (474-492, met onderbrekingen)
Zeno Willem Anne Lodewijk van Tengnagell, Nederlands generaal
Zeno Colò, Italiaans skiër

Personen met de familienaam Zeno:
Nicolò Zeno en zijn broer Antonio (14e eeuw), Venetiaanse ontdekkingsreizigers
Valerio Zeno, Nederlandse televisiepresentator en acteur

Zie ook
 San Zeno